Cassitto è il cognome di diversi personaggi italiani, tutti appartenenti a una medesima famiglia di Bonito:
 Dionisio Cassitto, politico, economista, meteorologo
 Federico Cassitto, scrittore, politico ed economista
 Giovanni Antonio Cassitto, filologo, archeologo, letterato
 Luigi Cassitto, giornalista, poeta e umorista
 Luigi Vincenzo Cassitto, teologo domenicano
 Raffaele Cassitto, prefetto e senatore